GCE steht für:
 Caisse d’Epargne, die ehemalige Bezeichnung für ein spanisches Profiteam im Straßenradsport
 Gas Control Equipment, GCE Group, Schweden, ein globaler Hersteller von Gasarmaturen
 General Certificate of Education, der englische Schulabschluss, der dem deutschen Fachabitur gleichzusetzen ist
 Gymnasium Christian-Ernestinum, ein Gymnasium in Bayreuth
 Google Compute Engine, eine Infrastructure as a Service-Komponente der Google Cloud Platform

GC-E steht für:
 Chrysler GC-E, ein PKW-Modell der 1970er Jahre

gce steht für:
 Galice (ISO-639-3-Code), ausgestorbene athapaskische Sprache

GCE